Die LigaPro 2016/17 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 6. August 2016 und endete am 21. Mai 2017.

Die Liga wurde mit 22 Teams ausgetragen. Zwei Absteiger aus der Primeira Liga und drei Aufsteiger aus der dritten Liga kamen dazu. Titelverteidiger war die zweite Mannschaft vom FC Porto.

Am 15. März 2016 beschloss die LPFP, dass am Ende der Saison vier statt drei Vereine direkt absteigen und gleichzeitig aus der dritten Liga nur zwei statt drei Vereine direkt aufsteigen. Grund war die Reduzierung der Liga auf 20 Vereine. Die Vereine auf den Plätzen 17 und 18 bestritten am Saisonende Relegationsspiele gegen die Zweitplatzierten der Zona Norte und Zona Sul.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2016/17
Fußballsaison 2016/17